Johann Adolf von Sachsen ist der Name folgender Personen:
 Johann Adolf von Sachsen-Gotha-Altenburg (1721–1799), Prinz von Sachsen-Gotha-Altenburg und Generalleutnant